Василий Иванович Румянцев:
 Румянцев, Василий Иванович (1798—1866) — русский адмирал, участник русско-турецких войн.
 Румянцев, Василий Иванович (1896—1960) — заместитель начальника отдела «А» НКВД СССР, генерал-лейтенант.